Ain't It Fun – brano dei Dead Boys reinterpretato e pubblicato come singolo nel 1993 dai Guns N' Roses, inserito nell'album The Spaghetti Incident?
Ain't It Fun – singolo del 2014 dei Paramore, dall'album Paramore